Средняя общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением отдельных предметов — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ишимбая, крупнейшая школа города. Одна из трёх тысяч школ России — победителей нацпроекта «Образование» 2007 года (Всероссийский конкурс образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО) . В школе с апробируются новые педагогические методики, начиная с 1982 года, когда ввели обучение с шести лет.

История 
Школа была создана в 1930-е годы для детей нефтяников, была начальной и находилась в домике на Геологической улице. Первый директор Гапонова.

В 1940 году школа стала неполной средней школой, директором назначили Ивана Владимировича Максимова. Школа переехала в одноэтажное здание на пересечении Бульварной и Советской улиц.

В 1973 году школа переехала в третье здание — кирпичное трёхэтажное здание на улице Губкина.

В 1982 году очередной переезд вновь на Бульварную улицу — в трёхэтажное кирпичное здание.

С 1985 года работает группа «Поиск», ищущая родственников красноармейцев, захороненных в братской могиле Ишимбая.

В 2005-м создано научное общество учащихся.

Тривия 
Есть сайты отдельных классов: http://life7aklass.ucoz.ru, http://www.11school-7g.ru

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт школы.

Литература 
 
 Кагирова, Г. Важно знать свои корни: «Шежере байрам» в школе № 11 / Г. Кагирова // Восход.- 2010.- 22 апр.- С.3.
 Коваленко, Н. Школьники становятся «говорящими»: научно-практ. семинар в СОШ № 11 / Н. Коваленко // Восход. — 2010. — 3 июня. — С.3.
 Милушкина, С. Встретились ветераны с учениками: в школе № 11 прошла встреча учеников с ветеранами ВОВ / С. Милушкина // Восход.- 2012.- 25 мая.- С.8.
 Шинкоренко, Л. Школа успеха для каждого ребёнка: инновационное учебное заведение — школа № 11 / Л. Шинкоренко // Восход.- 2011.- 23 авг.- С.2.136.169.154.67 15:29, 3 июня 2014 (UTC).
 Ханнанова, Татьяна Андреевна. Формирование общеучебных умений учащихся основной школы на основе интерактивных компьютерных заданий по физике : автореферат дис. … кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Ханнанова Татьяна Андреевна; [Место защиты: Ин-т содержания и методов обучения Рос. акад. образования]. — Москва, 2010. — 27 с.

Школы Ишимбая